Niesig bezeichnet:
 einen Stadtteil von Fulda, siehe Niesig (Fulda)

Niesig ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Niesig (* 1978), deutscher Musikproduzent
 Uwe Niesig (* 1960), deutscher Künstler